Sogliola (Solea solea) – pesce
 Sogliola comune
 Sogliola egiziana
 Limanda sogliola
 Sogliola del Senegal
 Sogliola occhiuta
 Sogliola fasciata
 Sogliola d'acqua dolce
 Motore a sogliola – motore automobilistico, motociclistico e per trazione ferroviaria con i cilindri in linea disposti paralleli al piano stradale
 Sogliola – soprannome dell'automotore FS 207